Het ATP-toernooi van Valencia (officieel het Open de Tenis Comunidad Valenciana) van 1995 werd van 2 tot en met 8 oktober gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis de Valencia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

Valencia
ATP-toernooi van Valencia